Bálint, keresztnév
 Bálint, XV. századi ferences szerzetes
 Bálint, a pécsi állatkert vízilova

Lásd még 
 Szent Bálint (egyértelműsítő lap)